Annie Get Your Gun ():

 Енні отримує вашу зброю (), фільм, 1950
 Annie Get Your Gun (альбом Доріс Дей і Робера Гуле), 1963
 Annie Get Your Gun — 1986 London Cast, альбом, 1986
 Annie Get Your Gun (пісня)